

Geografia 
Figueres –  città in provincia di Girona in Catalogna

Persone 
Ascensió Figueres i Górriz (1962) – politica spagnola
José Figueres Ferrer (1906-1990) – politico costaricano, presidente della Costa Rica
José María Figueres (1954) – politico costaricano, presidente della Costa Rica
Léo Figuères (1918-2011) – politico francese